ESB steht als Abkürzung für:
 Eastern Sigillata B, archäologische Bezeichnung einer Gattung der hellenistischen Keramik
 École supérieure du bois, eine französische Ingenieurhochschule
 Einsatzsachbearbeiter, Beamter einer Leitstelle, siehe Einsatzleitstelle#Personal
 Einseitenbandmodulation, Modulationsverfahren zur Sprach- und Datenübermittlung
 Electricity Supply Board, staatseigenes Stromunternehmen in Irland
 Elektrische Schmalspurbahn Solothurn–Bern, ehemalige Bahngesellschaft
 Elektronisches Studio Basel, das elektronische Studio der Musikhochschule der Stadt Basel
 Elektronische Staubband, siehe Yann Tiersen
 Empire State Building, bekanntes New Yorker Hochhaus
 Energie Service Biel/Bienne, Schweiz
 Energiespeicher Bernegger des Rohstoffunternehmens Bernegger in Molln, Oberösterreich
 Energie Südbayern, Energiedienstleister in Bayern
 Engineering Steel Belgium, ein Elektrostahlwerk im belgischen Ort Seraing, siehe Georgsmarienhütte Unternehmensgruppe
 Enterprise Service Bus, eine Abstraktionsschicht und Bestandteil einer Service Oriented Architecture
 Ersatzschaltbild, eine schematische Darstellungsweise eines realen Systems in der Elektrotechnik
 Erweiterter Sonderkanalbereich, Frequenzbereich des Kabelfernsehens, siehe Hyperband
 Eschenbach in der Oberpfalz (Kfz-Kennzeichen), siehe Landkreis Eschenbach in der Oberpfalz#Kfz-Kennzeichen
 European Sperm Bank, eine Samenbank
 European StudBook, Europäisches Zuchtbuch, Zuchtprogramme für Zoos, siehe Europäisches Erhaltungszuchtprogramm
 Europäische Soziale Bewegung, ehemaliges paneuropäisches rechtsextremes Netzwerk
 Evangelischer Sängerbund, ein deutscher Chorverband
 Flughafen Ankara-Esenboğa (IATA-Code), Flughafen in der Türkei
 Energetisch-statische Behandlung, eine Massage-Behandlungsform 

ES-B steht für:
 Provinz Barcelona in Spanien nach ISO 3166-2

Abkürzung